Gaverbeekse Meersen
 Oude spoorwegberm (Kontich)